Esistono più comuni francesi con questo nome

Hautecour – Giura
Hautecour – Savoia